Satô se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Masami Satô
 Masataka Satô